Kleinschmitt ist der Familienname folgender Personen: 

 Edmund Kleinschmitt (1897–1987), deutsch-schweizerischer Schriftsteller und Journalist
 Sybille Kleinschmitt, Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin 

Siehe auch:
 Kleinschmit
 Kleinschmidt